Енбекту — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Енбекту — село в Айтекебийском районе Актюбинской области.
 Енбекту — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.